

Geografia

Germania
 Steinbeck – frazione del comune di Admannshagen-Bargeshagen (Meclemburgo-Pomerania Anteriore)
 Steinbeck – frazione del comune di Höhenland (Brandeburgo)

Persone
 Janet Steinbeck (1951) – nuotatrice australiana
 John Steinbeck (1902-1968) – scrittore statunitense